

Geografia
 Golspie – villaggio della Scozia
 Golspie – località del Nuovo Galles del Sud (Australia)
 Golspie – località dell'Ontario (Canada)

Letteratura
 James Golspie – personaggio del racconto di John Boynton Priestley Angel Pavement, da cui è tratta l'omonima miniserie televisiva del 1967